A Rede Nossas Cidades é uma rede de cidades mobilizadas criada em 2011 no Rio de Janeiro com o  Meu Rio e a partir de 2014 em São Paulo com a Minha Sampa. 

Através de ferramentas online e ações offline, a rede estimula o compartilhamento de conhecimento, talento e tecnologia na criação e divulgação de mobilizações que transformem as cidades em direção aos desejos de seus cidadãos. 

Atualmente a rede é formada por mais de 170 mil pessoas engajadas na construção de cidades mais inclusivas, sustentáveis, criativas, compartilhadas e gostosas de se viver. 

De 2011 pra cá, muitas vitórias já foram conquistadas. Graças a ação dos milhares de membros através dos aplicativos criados pela rede, a demolição da 4ª melhor escola pública do Rio, em nome das obras da Copa do Mundo, foi barrada; um projeto exemplar de reciclagem em uma favela do Rio foi salvo de um despejo anunciado pelo governo; e uma delegacia especial para lidar com casos de pessoas desaparecidas foi criada. “Esses são apenas alguns exemplos que comprovam que a participação dos cidadãos nos processos de decisão de suas cidades podem trazer resultados expressivos”, defende Alessandra Orofino, co-fundadora da Rede Nossas Cidades.

Entre os aplicativos desenvolvidos pela Rede estão: o Panela de Pressão, onde qualquer pessoa pode pressionar os tomadores de decisão do poder público por email, redes sociais ou telefone; o Imagine, onde os cidadãos podem co-criar soluções urbanas para a cidade; o De Guarda, que permite que os cidadãos sejam guardiões virtuais do espaço público; o Multitude, onde qualquer pessoa pode se voluntariar para compartilhar tempo e talento com as causas da rede; e, mais recentemente, o Compartilhaço, que amplia a visibilidade de uma mobilização ou causa social a partir do compartilhamento sincronizado em perfis no Facebook e Twitter.

Agora, a rede busca empreendedores dispostos a levar esse mesmo modelo para outras cidades do país e do mundo. Com o apoio do prêmio arrecadado no Desafio de Impacto Social da Google Brasil, a iniciativa lançou durante a conferência TEDGlobal, no Rio de Janeiro, seu  programa de residência e incubação para fundadores. As inscrições são abertas para empreendedores e ativistas interessados em assumir a construção de um laço dessa rede nas suas cidades, usando a mesma tecnologia e metodologia para que milhares de cidadãos criem suas próprias mobilizações e se aproximem da tomada de decisão política de suas cidades.

Movimentos sociais